

Palmarès

Olimpiadi
  a  nel doppio maschile.

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'argento olimpica per il Giappone